

Сальван — громада в кантоні Вале

Ім'я 
 Сальван Джорджес — американський фотожурналіст